Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2013./14. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njoj sudjelovala ukupno 32 kluba.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 1. HRL 2013./14.
 3. HRL 2013./14.
 Hrvatski kup 2013./14.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ Sjever 2013./14.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2013./14.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2013./14.

2013-14
ž-2